Sálvese quien pueda puede hacer referencia a:
 Sálvese quien pueda, una película argentina de Enrique Carreras.
 "Every Man for Himself" (traducido en España como "Sálvese quien pueda"), el cuarto episodio de la tercera temporada de la serie de televisión Lost.
 SQP, Sálvese Quien Pueda, programa de televisión chileno centrado en noticias sobre la farándula.